John Storer ist der Name folgender Personen:

 John Storer (1858–1931), britischer Organist und Komponist
 John Storer (Philanthrop) (1796–1867), US-amerikanischer Kaufmann und Philanthrop